, Шымбула́к () — популярный горнолыжный курорт в Казахстане, близ Алма-Аты, расположенный на хребте Заилийский Алатау немного выше высокогорного катка «Медеу».

Урочище Чимбулак находится на территории Иле-Алатауского национального парка на высоте 2200—2500 м, Талгарский перевал на 3200 м, ближайшие вершины: пик Школьник — 3590 м, пик Амангельды — 3999 м, пик Абая — 4010 м, пик Нурсултан (ранее пик Комсомола) — 4376 м. Ежегодно на пик Нурсултан проводятся восхождения в рамках альпиниады.

Благоприятные природные условия привлекают туристов, альпинистов, горнолыжников к этому району с доступным рельефом, позволяют прокладывать лыжные трассы с перепадом высот 900—1000 м. В связи с этим с 1954 года здесь начала функционировать горнолыжная спортивная база «Чимбулак». Длина трассы спортивного спуска с Талгарского перевала 3500 м, слалома-гиганта 1500 м, средняя ширина 25 м, уклон 11—29°. Такие параметры позволяют спортсменам на всем её протяжении развивать предельные скорости. Подняться на самую высокую точку Чимбулака можно по современной канатной дороге, которая начинается в 800 метрах от катка «Медеу». Первая секция канатной дороги ведёт к нижней точке горнолыжных трасс Чимбулака, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, закусочные и рестораны. Вторая секция канатной дороги ведёт примерно в середину трассы, откуда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию дороги, которая приведёт на самую высокую точку Чимбулака, Талгарский перевал, находящуюся выше облаков.

История 
Впервые всесоюзные соревнования по горнолыжному спорту на Чимбулаке начали проводиться с 1950 года. Полноценно, как горнолыжная спортивная база, Чимбулак начал свою работу в 1954 году. В начале урочища для спортсменов были устроены десять комфортабельных деревянных домов, столовая и клуб, которые были хорошо оборудованы, имели паровое отопление, электрическое освещение, располагались вблизи лыжных трасс. Чимбулак являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились 5 раз чемпионат СССР и Казахстана. В марте 1954 года на курорте заработала 1500-метровая стальная линия канатно-буксировочной дороги.

С 1961 года «Казахский совет спортивных обществ и организаций» проводил ежегодные открытые соревнования горнолыжников на приз «Серебряный эдельвейс». Медалями с изображением легендарного цветка высокогорья, который стал символом мужества и благородства, награждались победители по слалому, слалому-гиганту и скоростному спуску, а большая медаль вручалась лучшему в горнолыжном троеборье.

С 1983 года база «Чимбулак» начала работать в качестве олимпийского центра горнолыжной подготовки. Были построены: 4-этажная гостиница на 220 мест, финская баня, медицинский центр, создано несколько новых скоростных подъёмников. В тот же год была введена в эксплуатацию канатно-кресельная дорога «Пансионат — 20-я опора». Её длина составила 2 км и перепад высот конечных точек 600 метров.

В 1985 году после тщательного изучения условий проведения состязаний на Чимбулаке, Международная федерация лыжного спорта (ФИС) утвердила три здешние трассы: для скоростного спуска — «Чимбулак-Талгар», для слалома и гигантского слалома «Чимбулак».

В 1997 году РГП «Чимбулак» были запущены две очереди новых канатно-кресельных дорог австрийского производства.

Каждый год в начале февраля на Чимбулаке соревнуются горнолыжники, разыгрывая «Приз Александры Артёменко», известной местной горнолыжницы.

С 28 декабря 2011 года начал свою работу фристайл-парк Quiksilver Chimba Park.

В марте 2013 года русская версия журнала «Forbes» включил Шымбулак в десятку лучших безвизовых для россиян горнолыжных курортов.

Собственники объекта 
В Советское время ГЛК Чимбулак находился в государственной собственности. С начала 2000-х годов находится в частной собственности ТОО «Chimbulak Development».

Реконструкция 
В ходе подготовки к Зимней Азиаде 2011 были проведены две реконструкции горнолыжного курорта. Протяженность трасс с 6 км увеличена в среднем вдвое. На наиболее оживленных участках зона катания расширена в 10—20 раз. На горнолыжных трассах установлены снежные пушки, заменены тросы четырёх канатных дорог. Реконструирована гостиница, построены спа-центр, рестораны и бутики. Появились современные системы измерения времени, информационные табло, необходимые для проведения соревнований. На «Шымбулаке» открылась частная школа горных лыж и сноуборда.

Также к Азиаде-2011 построена современная канатная дорога от спортивного комплекса «Медеу» до горнолыжной базы «Шымбулак» протяженностью 4,5 км. По новой гондольной линии подъём к горнолыжным трассам занимает не более 15 минут. На линии может работать до 115 восьмиместных кабин (во время Азиады-2011 использовалось 70 кабин), скорость движения — 5 метров в секунду, пропускная способность — до 2000 человек в час. Концепция разработана с таким учётом, чтобы гондольная дорога от «Медеу» на «Шымбулак», а также четыре канатные дороги (cableway) на самом «Шымбулаке» составляли одно целое, позволяя горнолыжникам и просто туристам в течение 35 минут оказаться на высшей точке курорта — Талгарском перевале.

Все работы по реконструкции и строительству на горнолыжных объектах к Азиаде осуществлены за счёт государства. Государственный банк «Банк развития Казахстана» через фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» по программе «30 корпоративных лидеров Казахстана» выделил компаниям ТОО «Medeu Development» и «Chimbulak Development» заём в 260 млн долларов США.

Сообщалось, что в ходе реконструкции курорта было грубо нарушено природоохранное законодательство республики.

Соревнования и знаменательные события на ГЛК «Чимбулак» 
В феврале 2011 года на Чимбулаке прошли соревнования горнолыжников по скоростному спуску, супергиганту и суперкомбинации среди мужчин и женщин по программе VII зимних Азиатских игр.

В феврале 2017 года на Чимбулаке прошли соревнования 28-й Всемирной Зимней Универсиады по горным лыжам, фристайлу и сноуборду.

В 2021 году прошли соревнования по могулу, параллельному могулу, акробатическим прыжкам и командной акробатике в рамках чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

Галерея

См. также 
 Октябрьская пещера — самая большая пещера Казахстана, находится в 3 км от Шымбулака.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шымбулака
 Чимбулак на сервисе Яндекс.Панорамы.

Алматинская область
Горнолыжные курорты Казахстана
Спортивные сооружения Алма-Аты
Достопримечательности Алма-Аты
Спортивные арены зимних Азиатских игр 2011
Спортивные объекты Зимней Универсиады 2017